La LEN European Cup 1980-1981 è stata la diciottesima edizione del massimo trofeo continentale di pallanuoto per squadre di club.
Si sono qualificate alla fase finale otto formazioni che si sono affrontate in due fase a gironi.

I campioni di Jugoslavia del VK Jug hanno conquistato la coppa per la prima volta, imponendosi nel girone finale disputato nella piscina di casa a Ragusa.

Gironi di semifinale

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Girone finale

Campioni
 Campione d'Europa:
Tomić, Ðuro Savinović, Dubravko Staničić, Božo Vuletić, Veselin Đuho, Boško Lozica, Niko Matušić, Luko Vuletić, Goran Sukno, Ivica Dabrović, Gojko Vukašinović.

Fonti
 LEN, The Dalekovod Final Four - Book of Champions 2011, 2011 (versione digitale)

Sport acquatici nel 1980
Sport acquatici nel 1981
Edizioni della LEN European Cup